Stabroek est une commune belge en province d'Anvers.
 Stabroek est également le vieux nom de Georgetown, ainsi nommée par Nicolaas Geelvinck, Monsieur de Stabroek, du Bewindhebbers de la West-Indische Compagnie.

Homonymie